Napoleone Colajanni è il nome di due uomini politici italiani:

Napoleone Colajanni (1847) – politico italiano, tra i fondatori del Partito Repubblicano Italiano
Napoleone Colajanni (1926) – politico italiano, dirigente del Partito Comunista Italiano